Gillen ist der Familienname folgender Personen:
 Aidan Gillen (* 1968), irischer Schauspieler
 Courtland C. Gillen (1880–1954), US-amerikanischer Politiker
 Eckhart Gillen (* 1947), deutscher Kunsthistoriker
 Florian Gillen (* 1982), deutscher Politiker
 Francis James Gillen (1855–1912), australischer Anthropologe und Ethnologe
 Frania Gillen-Buchert (* 1981), schottische Squashspielerin
 Gabriele Gillen (* 1959), deutsche Redakteurin und Autorin
 Kieron Gillen (* 1975), britischer Spielejournalist und Comicautor
 Lasse Rempe-Gillen (* 1978), deutscher Mathematiker
 Lucien Gillen (1928–2010), luxemburgischer Radrennfahrer
 Maurice Gillen (1895–1974), luxemburgischer Radrennfahrer
 Mollie Gillen (1908–2009), australische Historikerin und Schriftstellerin
 Otto Gillen (1899–1986), deutscher Kunsthistoriker, Journalist, Theaterkritiker, Essayist und Lyriker
 Ray Gillen (1959–1993), US-amerikanischer Rocksänger
 Sarah Gillen (* 1983), deutsche Politikerin (CDU)

Siehe auch:
 Gille